Lenny e Carl sono un duo immaginario presenti come personaggi secondari della serie televisiva statunitense I Simpson; è composto da:
Lenny Leonard
Carl Carlson